L'inconnu représente ce qui manque à la connaissance ou ce qui n'est pas prévisible. C'est une chose que l'on ne peut identifier.
 Les Inconnus sont un trio de comiques français.
 L'inconnu est le nom donné par les premiers voyageurs de la région du Grand Lac des Esclaves à un poisson qu'ils n'avaient jamais vu auparavant.
 Le Soldat inconnu est un soldat mort au combat durant la Première Guerre mondiale, dont on ne connaît pas l'identité mais à qui l'on rend hommage.
 Inconnu à cette adresse (Address Unknown) est le titre d'un livre écrit en 1938 par Kathrine Kressmann Taylor.
 En mathématiques, une inconnue est un élément d'une question.

Toponymes 

 Rivière Inconnue, un affluent de la rivière des Perdrix (versant du Bras Saint-Nicolas et de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Cap-Saint-Ignace et de Notre-Dame-du-Rosaire, dans la MRC de Montmagny, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.
 Rivière Inconnue (rivière Sableuse), un affluent de la rivière Sableuse (versant du Lac Matapédia, de la rivière Matapédia, de la rivière Ristigouche et de la Baie-des-Chaleurs), coulant dans le Bas-Saint-Laurent, dans l'est du Québec, au Canada. 
 Rivière Inconnue (rivière Maicasagi), un cours d'eau de la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans le Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Voir aussi